Порхомо́вский — фамилия.

Известные носители:
 Порхомовский, Александр Алексеевич (род. 1972) — российский и израильский легкоатлет.
 Порхомовский, Виктор Яковлевич (1945—2022) — советский и российский филолог-африканист.